Marian Domagała (1909-1991) – polski pilot myśliwski, uczestnik kampanii wrześniowej i bitwy o Anglię
 Marian Domagała (1919-1976) – polski prawnik